

Patronymes 

 David Starkey (né en 1945), un historien constitutionnel, et présentateur de radio et de télévision britannique ;
 Dean Starkey (né en 1967), un athlète américain ;
 Drew Starkey (1993-), un acteur américain ;
 George Starkey (1628-1665), un médecin et alchimiste anglais ;
 Hannah Starkey (1971-), un photographe britannique ;
 James Leslie Starkey (1895-1938), un archéologue britannique ;
 Richard Starkey (né en 1940), connu sous le nom de Ringo Starr, le batteur des Beatles, chanteur, auteur-compositeur et acteur britannique ;
 Thomas Starkey (1495–1538), un théoricien politique et humaniste anglais ;
 Zak Starkey (né en 1965), un batteur de rock britannique, fils de Ringo Starr.

Toponyme 

 Starkey, ville de l'État de New York aux États-Unis.

Voir aussi 
 Opération Starkey, une opération des forces alliées de la Seconde Guerre mondiale qui consistait entre autres, à détruire l'aéroport du Bourget, au nord de Paris, en France
 , fabricant de prothèses auditives aux États-Unis
Patronyme anglais